Caroline Veyt (Bruxelas, 16 de junho de 1975) é uma atriz e apresentadora de televisão belga. Ela é conhecida na França por seu papel de Alice Lerois, personagem principal da telenovela Seconde chance.

Filmografia 
1999: Le Destin des Steenfort (TV) ...Frederika
2000: Juste une question d'amour (TV) ... Carole
2000: Le roi danse ... Armande Béjart
2002: Amant de mes rêves (TV) ... Carbie
2002: Tous les chagrins se ressemblent (TV) ...Assistante 'Agir'
2003: Saint-Germain ou la négociation (TV) ... Marie
2004: Last Night on Earth ... Melinda
2004: Un fils sans histoire (TV) ... Me Blanc
2006: Septième Ciel Belgique (série TV) ... Marie
2006: The Room ...Melinda
2006: Mes copines ... Juliette
2008-2009: Seconde chance (série TV) ... Alice Lerois
2008: Françoise Dolto, le désir de vivre (TV)... A mãe de joseph

Ligações externas 
Caroline Veyt (em inglês) no IMDb

Nascidos em 1975
Naturais de Bruxelas
Atores da Bélgica